Karl Allmendinger ist der Name folgender Personen: 

* Karl Allmendinger (Autor) (Pseudonym Felix Nabor, 1863–1946), deutscher Autor
 Karl Allmendinger (Offizier) (1891–1965), deutscher General der Infanterie